PSDI è un acronimo che sta per:

Partito Socialista Democratico Italiano, lo storico partito fondato nel 1947 e disciolto nel 1998.
Police Self Defence Institute, un istituto per l'autodifesa delle forze di polizia negli USA  
Presence-Sensing Device Initiation, un sistema di sicurezza utilizzato nelle presse meccaniche.